Ле-Шеве́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 170 км на захід від Парижа, 185 км на північний схід від Нанта, 50 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2017 року Ле-Шевен і Сен-Патерн було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Патерн-Ле-Шевен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 242 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 613,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Шевен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта